Gminy w USA:
 Brecknock (ang. Brecknock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Brecknock (ang. Brecknock Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster